Goeroe, een spirituele leraar of gids
Guru (Jupiter), de hindoe planeet Jupiter
Guru (Dragon Ball), een fictief figuur uit de animeserie Dragonball Z
Guru (rapper), een Amerikaanse rapper/MC, die onder andere het Jazzmatazz-project heeft gestart
films:
 Guru (1997) van Rajiv Anchal met Mohanlal
 Guru (2007) van Mani Ratnam met Mithun Chakraborty en Abhishek Bachchan